Вадгассен () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарлуис. Население составляет 18 634 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 25,93 км². Официальный код — 10 0 44 120.

География 
Коммуна расположена в долине реки Бист, являющейся левым притоком Саара, на южной окраине земли Саар. Ближайшими городами являются Зарлуи (7,7 км) и Фёльклинген (6 км).

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара